Manzanera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Manzanera (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Manzanera (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar